Paquetá – comune brasiliano nello Stato di Piauí
 Paquetá – quartiere della città brasiliana di Rio de Janeiro
 Paquetá – isola brasiliana nella baia di Guanabara
 Lucas Paquetá – calciatore brasiliano
 Matheus Paquetá – calciatore brasiliano